Better, del inglés «mejor», hace referencia a varios artículos

Música

Álbumes 
Better, álbum de estudio de la cantante surcoreana BoA

Canciones 
«Better», canción de la banda estadounidense Guns N' Roses.
«Better», canción del grupo surcoreano Twice.
«Better», canción de la cantautora ruso-estadounidense Regina Spektor.